Sun är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 孫, förenklat 孙, pinyin Sūn.  	 	

Den 31 december 2014 var 448 personer med efternamnet Sun bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Sun
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Sun Chuanfang (1885–1935), krigsherre och politiker
 Sun Guoting (646–691), kalligraf
 Sun Jihai (född 1977), fotbollsspelare
 Sun Li (1913–2002), roman- och novellförfattare
 Sun Li-jen (1900–1990), nationalistisk general
 Sun Man (roddare) (född 1995)
 Sun Quan (182–252), härskare över kungadömet Östra Wu
 Sun Shuwei (född 1976), simhoppare
 Sun Xiang (född 1982), fotbollsspelare
 Sun Xiu (död 264), härskare över kungadömet Östra Wu
 Sun Yang (född 1991), simmare
 Sun Yaoting (1902–1996), siste överlevande kejserlige eunuck
 Sun Yat-sen (1866–1925), revolutionär politiker
 Sun Yu (1900–1990), filmregissör
 Sun Zhengcai (född 1963), kommunistisk politiker
 Sun Zi (549–486 f.Kr.), general och författare av bok om krigskonst
 Sun Zi (matematiker) (verksam någon gång mellan 200-talet och 400-talet)

Kvinnor
 Sun (kejsarinna) (1399–1462)
 Sun Chunlan (född 1950), kommunistisk politiker
 Sun Dan (född 1986), gymnast
 Fei Fei Sun (född 1986), fotomodell
 Sun Fuming (född 1974), judoutövare
 Sun Jin (född 1980), bordtennisspelare
 Sun Luban (229–efter 258), prinsessa
 Sun Man (född 1968), badmintonspelare
 Sun Qingmei (född 1966), fotbollsspelare
 Sun Qiuting (född 1985), konstsimmare
 Shan-shan Sun (född 1973), pianist
 Sun Tiantian (född 1981), tennisspelare
 Sun Wen (fotbollsspelare) (född 1973)
 Sun Wenyan (född 1989), konstsimmare
 Sun Xiulan (född 1961), handbollsspelare
 Sun Yanan (född 1992), brottare
 Sun Ye (född 1989), simmare
 Sun Yingjie (född 1979), långdistanslöpare
 Sun Yiwen (född 1992), fäktare
 Sun Yujie (född 1992), fäktare

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina